Blau kan syfta på:

 ett efternamn, se Blau (efternamn)
 Berliner Blau – oorganiskt pigment, se berlinerblått
 Fall Blau – tyska kodnamnet för angreppet mot sydvästra Sovjetunionen 1942, se Operation Blå
 Der Blaue Reiter – beteckning på de expressionistiska konstnärerna